«Рот-Вайсс Эссен» — немецкий футбольный клуб из города Эссен (Северный Рейн-Вестфалия). Основан 1 февраля 1907 года под названием SV Vogelheim. С 1923 года носит название «Рот-Вайсс Эссен» ( — с точки зрения как старых, так и новых норм немецкого правописания, написание Weiss — некорректное, но в данном случае речь идёт об имени собственном).

История 
Наиболее успешными в истории клуба были сезоны 1952/1953 и 1954/1955. 1 мая 1953 года в Дюссельдорфе на Рейнштадионе команда в финале Кубка Германии обыграла «Алеманию» из Ахена со счётом 2:1. Двумя годами позже, 26 июня 1956 года после победы над «Кайзерслаутерном» со счётом 4:3 футболисты клуба «Рот-Вайсс» стали чемпионами Германии. Вслед за этим успехом команда из Эссена в сезоне 1955/56 стала представителем Германии в первом розыгрыше Кубка европейских чемпионов. Клуб вылетел на первой же стадии розыгрыша, проиграв шотландскому клубу «Хиберниан» со счётом 1:5 по сумме двух матчей.

Следующим успехом команды, достойным упоминания, был финал Кубка Германии сезона 1993/1994 против «Вердера». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу команды из Бремена.

Клубу трижды удавался выход в Первую Бундеслигу, в которой провёл в общей сложности 7 сезонов.

Достижения 
 Чемпион Германии: 1955
 Обладатель Кубка Германии: 1953
 Финалист Кубка Германии: 1994

Текущий состав

Известные игроки 
 
  Марио Баслер
  Отто Рехагель
  Юрген Рёбер
  Хельмут Ран
  Месут Озиль
  Вольфганг Патцке

Интересный факт: в ноябре 2005 года всемирно известный бразильский футболист Пеле, во время вручения ему звания «Почётного члена клуба» сказал: «Это большая честь для меня быть частью клуба, в котором играл сам „Босс“ (Хельмут Ран)».

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Германии
Футбольные клубы Северного Рейна-Вестфалии
ФК «Рот-Вайсс» Эссен